Коронка:
 Коронка стоматологическая — ортопедическая конструкция, микропротез.
 Буровая коронка — инструмент для вращательного бурения скважин.
 Коронка (в ботанике) — привенчик, выросты венчика или простого околоцветника в зеве цветка.
 Коронка (в ампелографии) — верхняя часть молодого побега винограда.
  — часть головки полового члена.

См. также